Schlechtriem ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Schlechtriem (1929–1998), deutscher Volkskundler und Museumsdirektor.
 Peter Schlechtriem (1933–2007), deutscher Rechtswissenschaftler